Een geschreven reeks letters en/of grafemen om  gesproken taal mee weer te geven; zie alfabet.
 Alphabet Inc., het bedrijf opgericht als moederbedrijf voor Google Inc.
 tekencodering, de koppeling van tekens uit een bepaalde tekenset (ook karakterset of codetabel genoemd) aan een code